Mission: Impossible, glazbeni sastav Davea Grohla
Mission: Impossible (album James Taylor Quarteta)
Nemoguća misija, naslov više filmova
Mission: Impossible, naslov više videoigara